A Orquestra de Câmara Theatro São Pedro é um grupo instrumental camerístico estável ligado ao Theatro São Pedro, espaço onde realiza seus concertos oficiais, localizado em Porto Alegre, Brasil. 

Tem cerca de vinte integrantes, todos no naipe das cordas. Desde sua criação em 1985 já realizou inúmeras apresentações, tendo como convidados nomes importantes da música brasileira e internacional, como Yara Bernette, Yamandu Costa, Nelson Freire, Charles Rosen, Sumi Jo, Altamiro Carrilho, Nicanor Zabaleta, Jean-Pierre Rampal e Antonio Meneses. 

Também atua com repertório da música popular brasileira, fazendo concertos com Adriana Calcanhoto, Wagner Tiso, Ivan Lins, Joyce e outros. Por muitos anos seu regente titular foi o maestro Antônio Carlos Borges Cunha, e desde 2018 é Evandro Matté.

Prêmios e indicações

Prêmio Açorianos

Ver também 
Theatro São Pedro

Ligações externas 
Site oficial

Câmara Theatro São Pedro
Música de Porto Alegre
Prêmio Açorianos